Zendülés a Caine hadihajón (1951), Herman Wouk regénye
Zendülés a Caine hadihajón (1954), Edward Dmytryk filmje